The Butterfly Effect (l'effetto farfalla in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
The Butterfly Effect – film del 2004 diretto da Eric Bress e J. Mackye Gruber
The Butterfly Effect 2 – film del 2006 diretto da John R. Leonetti
The Butterfly Effect 3: Revelations – film del 2009 diretto da Seth Grossman

Musica 
The Butterfly Effect – gruppo musicale australiano
The Butterfly Effect – album dei Moonspell del 1999
Butterfly Effect – album degli A Toys Orchestra del 2014
Butterfly Effect – album di Ashley Roberts del 2014
Butterfly Effect – singolo di Travis Scott del 2017
Butterfly Effect – album di Mr.Rain del 2018, uscito in nuova versione con il titolo Butterfly Effect 2.0

Televisione 
 The Butterfly Effect  – episodio della terza stagione di Heroes